Plimsoll kan have flere betydninger:

Navne 
 Samuel Plimsoll (1824-1898) – britisk politiker og reformator
 Plimsoller - Betegnelse for et gammelt skib i dårlig stand; "opkaldt" efter Samuel Plimsoll, der arbejdede for sømænds sikkerhed.

Andet 
 Plimsoll-mærke – uformelt navn for lastelinjemærke
 Plimsoll-sko - engelsk udtryk for en speciel fritidssko